Euodynerus  — род одиночных ос (Eumeninae). Более 50 видов.

Распространение 
Палеарктика (более 50 видов). Неарктика. Для СССР указывалось 17 видов. В Европе около 20 видов.

Описание 
Мелкие (менее 1 см) осы. Гнёзда в различных готовых полостях. Взрослые самки охотятся на личинок насекомых для откладывания в них яиц и в которых в будущим появится личинка осы. Провизия — гусеницы.

Классификация

Примечания

Литература 
 Carpenter, J.M. 1986. A synonymic generic checklist of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Psyche, 93: 61-90.

Ссылки 
 Список рода Euodynerus на www.biolib.cz

Euodynerus
Насекомые Европы
Роды перепончатокрылых